Walnut Grove (Alabama)
 Walnut Grove (Califòrnia)
 Walnut Grove (Comtat de McDonough), població a l'estat d'Illinois
 Walnut Grove (Minnesota)
 Walnut Grove (Mississipí)
 Walnut Grove (Missouri)
 Walnut Grove (Tennessee)
 Walnut Grove (Washington)